Grude, grad i općina u Bosni i Hercegovini.

 Grude (općina Hadžići), naselje u općini Hadžići, BiH
 Klaus Grude
Vidi i:
 Gruda (razdvojba)